Сергей Иванович Мельник (; род. 22 февраля 1965, с. Моломолинцы, Хмельницкий район, Хмельницкая область, УССР, СССР) — украинский политик. Городской голова Хмельницкого с июля 2006 г. по 21 ноября 2014 г. Народный депутат Украины VIII созыва.

Образование 
В период с 1981 года по 1984 год учился в Хмельницком кооперативном техникуме, с 1984 года — в Хмельницком технологическом институте, который окончил в 1990 году по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности». В 1984—1986 годах проходил действительную срочную военную службу, после которой продолжил обучение в Хмельницком технологическом институте.

Карьера 
С 1990 года по 1992 год работал экономистом планово-финансового отдела, бухгалтером 2-й категории отдела бухгалтерского учета и отчетности Хмельницкого облжитлокомунуправлиння. С 1992 года по 1993 год — бухгалтером 1-й категории, ведущим бухгалтером управления жилищно-коммунального хозяйства Хмельницкой областной государственной администрации.

В 1993 году назначен на должность заместителя заведующего финансовым отделом Хмельницкой городской администрации. В 1994 году переведен на должность заместителя заведующего финансовым отделомначальника отдела экономического анализа и планирования Хмельницкого горисполкома. Того же года Мельник С. И. назначен на должность заведующего финансовым отделом. В 1998 году утвержден в должности заместителя Хмельницкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета — заведующего финансовым отделом. С 2000 года работает руководителем департамента местных финансов, заместителем главы секретариата Союза лидеров местных и региональных властей Украины, менеджером проекта «Реформирование межбюджетных отношений». Принимал активное участие в разработке Бюджетного кодекса Украины, Формулы распределения объёма межбюджетных трансфертов. В 2002 году работал советником Проекта поддержки экономической и финансовой реформы. С июля 2002 года занимает должность начальника Департамента по бюджету Министерства финансов Украины. Того же года был назначен начальником Главного финансового управления Хмельницкой облгосадминистрации, а в 2003 году — заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

В июле 2006 года избран Хмельницким городским головой.
В октябре 2010 года переизбран Хмельницким городским головой.

В связи с избранием Народным депутатом Украины сложил полномочия 21 ноября 2014 г.

С 27 ноября 2014 г. Народный депутат Украины VIII созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Семья 
 Жена Татьяна Васильевна (1967) — главный специалист регионального отделения Фонда государственного имущества Украины.
 Сын Юрий (1980).
 Отец Иван Федорович (1928—2007).
 Мать Ольга Ивановна (1929—2005).

Общественная деятельность 
С. Мельник ведёт активную общественную деятельность. Возглавляет Хмельницкое региональное отделение Ассоциации городов Украины и Хмельницкую областную организацию Союза экономистов Украины. Входит в состав Правления Ассоциации городов Украины и общин, является членом Союза лидеров местных и региональных властей Украины. Включён в состав Межведомственной комиссии по вопросам местного самоуправления при Кабинете Министров Украины.

Награды 
 За заслуги в возрождении духовности Украины в августе 2006 года Мельник С. И. награждён орденом равноапостольного князя Владимира Великого III степени.
 Указом Президента Украины в 2007 году «за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм» Хмельницком городском голове Мельнику Сергею Ивановичу присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Украины».
 Указом Президента Украины № 1003/2009 от 3 декабря 2009 года за весомый личный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Хмельницкий городской голова С. И. Мельник награждён орденом «За заслуги» III степени
 Орден «За заслуги» (Украина) II степени 22.01.2019. № 14/2019.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Хмельницкого городского совета

Выпускники Хмельницкого национального университета
Главы Хмельницкого
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва